{{DISPLAYTITLE:(14007) 1993 TH14}}

A (14007) 1993 TH14 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Eric Walter Elst fedezte fel 1993. október 9-én.

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája (14001–14500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói